Velika nagrada Brazila (službeno:Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 12. studenog 2017. godine na stazi Interlagos u São Paolu. Bila je to devetnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu je bio najbrži na prva dva slobodna treninga u petak. U subotu na trećem slobodnom treningu, najbrže vrijeme ostvario je Hamiltonov momčadski kolega, Finac Valtteri Bottas.

Kvalifikacije
U prvoj kvalifikacijskoj rundi, Hamilton je već u prvom krugu izgubio nadzor nad bolidom, završio u zidu i za njega su kvalifikacije bile završene. Nakon što su nakratko prekinute, kvalifikacije su se nastavile nakon malo više od pet minuta. Romain Grosjean u Haasu je vozio s prepolovljenim T-krilom, ali to ga nije spriječilo da odradi solidan krug. U drugoj kvalifikacijskoj rundi, pomalo neočekivano, ispao je Francuz Esteban Ocon. Pri kraju kvalifikacija kiša je malo pojačala. Bottas je osvojio svoju treću najbolji startnu poziciju, s četiri stotinke prednosti ispred Sebastiana Vettela u Ferrariju.

Utrka
Vettel je imao bolji start od Bottasa i preuzeo vodeću poziciju. Daniel Ricciardo se izvrtio nakon kontakta sa Stoffelom Vandoorneom, u kojeg je prethodno udario Kevin Magnussen. Vandoorne i Magnussen su odustali, dok je Ricciardo nastavio utrku. Grosjean i Ocon također su imali dodir i obojica su izletjeli sa staze. Ocon je odustao, a Grosjean nastavio utrku uz 10 sekundi kazne, nakon što je proglašen krivim za sudar. Već u prvom krugu, safety car je izašao na stazu. Fernando Alonso i Felipe Massa su napredovali do 5. i 6. mjesta.

Nakon odlaska safety cara sa staze, Massa je odmah iskoristio priliku i prošao Alonsa u prvom zavoju. Hamilton je bez problema prolazio vozače i nakon devet krugova je bio na desetom mjestu. Ricciardo je sa začelja također brzo nadoknađivao pozicije. U 14. krugu, Hamilton je prošao Sergija Péreza za sedmo mjesto. Vettel je na vrhu imao malo više od dvije sekundi prednosti u odnosu na Bottasa. Hamilton se u 18. krugu približio Alonsu i Massi. Britanac je prošao Alonsa u 20. krugu, a Massu već sljedeći krug.

Bottas je prvi od vodećih otišao u boks. U sljedećem krugu to su odradili Vettel i Max Verstappen. Vettel se uspio vratiti na stazu ispred Bottasa. Nakon što je boks odradio i Kimi Räikkönen, Hamilton je preuzeo vodeću poziciju. Brendon Hartley je u 42. krugu morao otići u boks i završiti utrku zbog problema na bolidu. Hamilton je u boks otišao u 44. krugu i vratio se na stazu na peto mjesto. U istom krugu u boks je otišao i Ricciardo. Alonso je bio konstantno na sekundu zaostatka iza Masse, ali ga nije uspijevao preći. Hamilton je bez većih problema u 59. krugu prošao Verstappena za četvrto mjesto.

U samoj završnici utrke, Hamilton i Räikkönen su vodili borbu za treće mjesto, ali Britanac nije uspio preći naprijed. U zadnjem krugu, dogodio se troboj između Masse, Alonsa i Péreza, ali su svi vozači zadržali svoje pozicije. S nešto više od dvije sekunde prednosti ispred Bottasa, Vettel je došao do svoje 47. pobjede u Formuli 1.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Daniel Ricciardo je dobio 10 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Brendon Hartley je dobio 10 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Pierre Gasly je dobio 25 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Lance Stroll je dobio 5 mjesta kazne na gridu zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

 – Lewis Hamilton je startao iz boksa.

Zanimljivosti

Vozači
 47. pobjeda za Sebastiana Vettela.
 21. postolje za Valtterija Bottasa.
 91. postolje za Kimija Räikkönena.
 3. najbolja startna pozicija za Valtterija Bottasa.

Konstruktor
 229. pobjeda za Ferrari.
 87. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 19 od 20 utrka

 Velika nagrada Meksika 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Abu Dhabija 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Brazilian Grand Prix StatsF1

Brazil-2017
Brazil